Schindzielorz ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Schindzielorz (* 1978), deutscher Leichtathlet (Hürdensprinter)
 Sebastian Schindzielorz (* 1979), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Schendzielorz